Второй дивизион Камеруна ( или ) — второй дивизион национального футбольного чемпионата Камеруна.

Клубы в сезоне 2008/09

Зона 1

Зона 2

Зона 3

Ссылки 
 Официальный сайт Федерации Футбола Камеруна

Футбол в Камеруне
Камерун